65 steht für:
 die natürliche Zahl 65 (Zahl)
 das Jahr 65
 65 (Film), Science-Fiction-Thriller von Scott Beck und Bryan Woods aus dem Jahr 2023

Siehe auch:
 Buchclub 65